London League 1896–97 var den første sæson af den engelske fodboldliga London League. Ligaen havde deltagelse af 25 hold og bestod af tre divisioner med henholdvis 8, 10 og 7 hold, der hver spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Division One blev vundet af 3rd Grenadier Guards FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

De fleste af holdene i Division Three forlod ligaen efter sæsonen, og ligaen blev reduceret fra tre til to divisioner.

Resultater

Division One

Division Two

Division Three

Kilder / eksterne henvisninger 
 Non-League Matters - London League 1896-1910  
 Football Club History Database 

Sæsoner i London League
Fodbold i 1896
Fodbold i 1897